Trois navires de l'US Navy ont été nommés USS Pinckney ou USS Pinkney:

 L, un sloop qui sert durant la quasi-guerre;
 L, un navire de transport qui sert durant la Seconde Guerre mondiale;
 L, un destroyer de classe Arleigh Burke en service depuis 2004.

Voir aussi 
 

Pinckney